Le péril en la demeure (en ) est une expression signifiant un danger dans l'attente, utilisée notamment en droit.

Péril en la demeure peut aussi faire référence à :
 une comédie d'Octave Feuillet ;
 Péril en la demeure (épisode de Goldorak) ;
 Péril en la demeure (film).